

Cidades

Granite Falls (Carolina do Norte)
Granite Falls (Minnesota)/
Granite Falls (Washington)

Desambiguações de topônimos